Шарма може да се отнася за:
 Ракеш Шарма (р. 1949), индийски космонавт
 Шивкумар Шарма (1938–2022), индийски музикант